Гарретт Бартоломью Темпл (; родился 8 мая 1986 года в Батон-Руже, Луизиана, США) — американский профессиональный  баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс». Играет на позиции атакующего и лёгкого форварда.

НБА 
После того как Гарретт Темпл не был выбран на драфте НБА 2009 года, он присоединился к «Хьюстон Рокетс» для участия в Летней лиге НБА 2009 года. В сентябре 2009 года Гарретт подписал контракт с «Рокетс», но он был отчислен клубом 21 октября. В ноябре он стал игроком клуба лиги развития НБА «Рио-Гранде Вэллей Вайперс».

8 февраля 2010 года Гарретт Темпл подписал 10-дневный контракт с «Хьюстон Рокетс». 20 февраля 2010 года он заключил второй 10-дневный контракт с «Рокетс».

3 марта 2010 года Гарретт Темпл подписал 10-дневный контракт с «Сакраменто Кингз». 10 марта 2010 года он подписал 10-дневный контракт с «Сан-Антонио Спёрс». 23 марта 2010 года Гарретт Темпл заключил контракт с «Спёрс» до конца сезона.

В июле 2010 года Темпл присоединился к «Сан-Антонио Спёрс» для участия в Летней лиге НБА 2010 года. 11 ноября 2010 года он был отчислен из «Спёрс». 30 ноября 2011 года Гарретт Темпл вновь стал игроком «Рио-Гранде Вэллей Вайперс». 30 декабря 2010 года он был обменен в «Эри Бэйхокс».

25 января 2011 года Гарретт Темпл подписал 10-дневный контракт с «Милуоки Бакс». 5 февраля 2010 года он заключил второй 10-дневный контракт с «Бакс». 17 февраля 2011 года он возвратился в «Эри Бэйхокс».

7 марта 2011 года Гарретт Темпл подписал 10-дневный контракт с «Шарлотт Бобкэтс». 17 марта 2011 года он заключил второй 10-дневный контракт с «Бобкэтс». 28 марта 2011 года Гарретт Темпл заключил контракт с «Шарлотт Бобкэтс» до конца сезона.

27 июля 2011 года Темпл заключил контракт на один сезон с итальянским клубом «Джуниор Либретас».

В июле 2012 года Гарретт Темпл выступал в Летней лиге НБА 2012 года. В Летней лиге Орландо он выступал за «Оклахома-Сити Тандер», а в Летней лиге Лас-Вегаса играл за «Кливленд Кавальерс».

13 сентября 2012 года Гарретт Темпл подписал контракт с «Майами Хит», но он был отчислен клубом 27 октября. 1 ноября 2012 года Гарретт Темпл вновь стал игроком «Эри Бэйхокс». Четыре дня спустя он был обменян в «Рино Бигхорнс».

25 декабря 2012 года Гарретт Темпл подписал контракт с «Вашингтон Уизардс».

10 июля 2013 года Темпл вновь заключил контракт с «Уизардс». 18 июля 2014 года Гарретт Темпл подписал контракт на 2 года с опцией игрока на второй сезон с «Вашингтон Уизардс». 15 июня 2015 года он воспользовался опцией и остался с «Уизардс».

9 июля 2016 года Гарретт Темпл подписал контракт с «Сакраменто Кингз».  

17 июля 2018 года Темпл был обменян в «Мемфис Гриззлис» на Дейонту Дэвиса, Бена Маклемора, выбор во втором раунде драфта 2021 года и денежную компенсацию.  

7 февраля 2019 года Темпл и Джамайкл Грин были обменены в «Лос-Анджелес Клипперс» на Эйвери Брэдли.

8 июля 2019 года Темпл подписал двухлетний контракт с «Бруклин Нетс».

27 ноября 2020 года Темпл подписал контракт с «Чикаго Буллз».

8 августа 2021 года Темпл был обменян в «Нью-Орлеан Пеликанс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «ЛСЮ Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Эри Бэйхокс» (2008-2017)
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»